Aceasta este lista celor 463 de '''comune din departamentul Ardennes din Franța.

Ardennes